Krabat kan syfta på:

 Krabat (kroat) – en "Livlig unge", ett lågtyskt ord för kroat
 Krabat (blöja) – varumärket på en blöja som introducerades på 1950-talet av Mölnlycke
 Han sålde sin frihet (Krabat) – en tysk ungdomsbok av Otfried Preußler
 Krabat (2008) – en tysk film av Marco Kreuzpaintner